Hermann Reimer (* 1959 in Münster) ist ein zeitgenössischer deutscher Maler. Von 1977 bis 1983 studierte er Physik in Münster und schloss mit einem Diplom ab. Anschließend zog er nach West-Berlin, um dort an der Hochschule der Künste (heute Universität der Künste Berlin) Malerei zu studieren. Hermann Reimer ist Meisterschüler von Klaus Fußmann. In den neunziger Jahren hatte Reimer regelmäßige Arbeitsaufenthalte in Spanien. 1994 erhielt er den zweiten Preis „junge Kunst“ der Stadt Hamm.

Werk 

Ein Schwerpunkt des malerischen Werks von Hermann Reimer ist die bildnerische Darstellung von Innenräumen. Zuerst waren dies menschenleere Hotelzimmer, Ferienwohnungen oder Wohnzimmer, wobei sich Reimer im Internet recherchierter Fotografien bediente. Es geht Reimer jedoch nicht um das reine Abmalen eines bereits bestehenden Bildes, sondern er verwendet die in den Fotos vorhandenen Distributionen von Möbeln oder sonstigen Gegenständen als Anregung für die Entwicklung eigenständiger Bildräume.

Obwohl die fotografischen Vorlagen sich auf aktuelle bestehende Räume beziehen, haftet den Bildern Reimers teilweise etwas aus vergangenen Zeiten an, als ob man sich in Räumen befindet, die lange nicht verändert wurden. Die dargestellten Dinge wirken teilweise wie Zitate aus Filmen oder Katalogen. In den letzten Jahren haben sich die Räume zunehmend nach außen geöffnet, wobei der Innen- und Außenraum in einander zu verschmelzen scheinen. Auch erscheinen zunehmend Personen auf der dargestellten Bühne.

"Die Stärke und Faszination der Arbeiten liegt in der gekonnten und oft gewagten Kombination von vertrauten Einzelelementen, die zusammen aber befremdlich wirken. Sie erzeugen eine anrührende Wirklichkeit, die eigene Erinnerungen aktiviert und zugleich das teilweise Kuriose des täglichen Lebens zelebriert."

Parallel zu der oben aufgeführten Werkgruppe entstehen in den wärmeren Jahreszeiten Landschaftsbilder, die direkt vor Ort – also pleinair – gemalt werden. Hier kommt mit Sicherheit der Einfluss Fußmanns zur Geltung, der bereits in den sechziger Jahren gegen den herrschenden Trend anfing, wieder in der Natur zu malen.

Ausstellungen (Auswahl) 
 2014: Westphal Berlin – Kunst und Projekte
 2014: Galerie Lauth, Ludwigshafen
 2014: Galerie ARTECK, Solingen
 2014: Kunstmesse Positions Berlin mit Westphal Berlin – Kunst und Projekte
 2014: Galerie am Dom Billerbeck
 2013: Kunstkreis Hameln
 2013: Kunstverein Barsinghausen
 2012: Galerie DORIS-BERLIN
 2012: Kunsthandlung Messerschmidt, Flensburg
 2012: Städtische Galerie, Filderstadt
 2012: Kunstverein Bad Salzdetfurth, Holz
 2011: Kunstraum 4, Horstmar
 2011: Kunstverein Norden
 2011: Kunstverein Rastatt
 2011: Kunstverein Gundelfingen
 2011: Galerie Steinrötter, Münster
 2013: Kunsthaus Müllers, Rendsburg, Sommerausstellung – Künstler der Galerie mit Friedel Anderson, Lucia Figueroa, André Krigar, Ingo Kühl, Christopher Lehmpfuhl, Winni Schaak, Tamer Serbay, Matvey Slavin, Siegward Sprotte, Nikolaus Störtenbecker, Till Warwas u. a.

Literatur 
 Protokolle#1 – Hermann Reimer – Katalog Stefan Westphal – Kunst und Projekte, Berlin, 2014 Textbeiträge von Daniel Khafif. Berlin 2014
 Hermann Reimer – Katalog zur Ausstellung in den Räumen der Geschäftsführung von Vivantes Vorwort von Klaus Fußmann. Berlin 2010
 Hermann Reimer – Katalog zur Ausstellung in der Archgallery, London, 2003 Textbeiträge von Martina Diemling. Berlin/London 2003

Weblinks 
  Webseite Hermann Reimer
  Landschaften Hermann Reimer
  Protokolle#1 – Katalog Westphal Kunst und Projekte
 Vita und Bilder bei Westphal Kunst und Projekte, Berlin
 Vita und Bilder bei Galerie Lauth, Ludwigshafen
  Xamou Art
 The Awards

Einzelnachweise 

Maler (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1959
Mann